Osoby noszące nazwisko Bajtlik
 Jan Bajtlik (ur. 1989) – polski artysta grafik
 Piotr Bajtlik (ur. 1982) – polski aktor
 Stanisław Bajtlik (ur. 1955) – polski astrofizyk i dziennikarz